U19-Europamästerskapet i fotboll 2019 var den 18:e säsongen av U19-Europamästerskapet i fotboll och spelades i Armenien mellan den 14 och 27 juli. Turneringen vanns av  som i finalen besegrade  med 2–0.

Kvalspel

Kvalificerad nationer

  (värdnation)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Sammanställning

Källor
 Uefa.com 

2019
2019 i Armenien
Fotbollsåret 2019
Internationella fotbollstävlingar i Armenien